Het chemisch element californium (Cf), met een atoommassa van ongeveer 251 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De negentien radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een uur).

In de natuur komt geen californium voor: alle isotopen zijn synthetisch bereid in een laboratorium. De eerste synthetische isotoop was californium-245, in 1950.

De kortstlevende isotoop van californium is californium-238, met een halfwaardetijd van ongeveer 21,1 milliseconden. De langstlevende is californium-251, met een halfwaardetijd van 900 jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element